TCR Eastern Europe Trophy 2019 (či kvůli sponzorům zvaná 2019 TCR Eastern Europe Trophy powered by ESET) byl automobilový závod. Je první sezonou TCR Eastern Europe, tedy TCR zaměřeného na východní Evropu. Vítězem se stal Srb Milovan Vesnić, následoval Čech Jáchym Galáš.

Týmy a jezdci

Závody

Pohár jezdců

Pohár týmů

Odkazy

Reference 

 TCR Eastern Europe Trophy Web 

Motoristické sporty v roce 2019